Турнир претендентов 2014 года — шахматный турнир, который проходил с 13 по 31 марта в Ханты-Мансийске. Является заключительным этапом соревнования для определения претендента на шахматную корону.

Победителем турнира стал индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд, получив право сыграть за звание чемпиона мира с действующим обладателем шахматной короны Магнусом Карлсеном (Норвегия) в матче 2014 года.

Регламент 
 Место проведения: Югорская Шахматная Академия (Ханты-Мансийск, ул. Лопарева, 6а).

Участники 

¹) рейтинги даны на март 2014 года

Движение по турам

Турнирная таблица

Отдельные таблицы 1-го и 2-го круга

Ссылки 
 Официальная страница
 Информация о турнире на сайте Российской шахматной федерации
 Партии турнира
 Rules & regulations for the Candidates Tournament of the FIDE World Championship cycle 2012—2014

2014 год в шахматах
Международные соревнования по шахматам в России
Международные спортивные соревнования в Ханты-Мансийске
Март 2014 года
Спорт в России в 2014 году